Kurukshetra (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Kurukshetra (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kurukshetra